Самуэль Диаш Лино (;  ) — бразильский футболист, вингер клуба «Атлетико Мадрид», выступающий на правах аренды за клуб «Валенсия».

Клубная карьера 
Лино — воспитанник клуба «Фламенго». В 2017 году Самуэль в поисках игровой практики перешёл в «Сан-Бернардо». 21 мая 2017 года в матче против «Нову-Амбургу» он дебютировал в бразильской Серии D. Летом 2019 года Лино перешёл в португальский «Жил Висенте». 17 августа в матче против «Морейренсе» он дебютировал в Сангриш лиге. 2 февраля 2020 года в поединке против «Морейренсе» Самуэль забил свой первый гол за «Жил Висенте».

Летом 2022 года Лино перешёл в испанский «Атлетико Мадрид», подписав контракт на 5 лет, но для получения игровой практики сразу же был отдан в аренду в «Валенсию».

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Жил Висенте»